Ла Реласион има више значења:

 Ла Реласион (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Реласион, Рафаел Родригез (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Реласион, Антонио Рамирез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику